Jméno a příjmení Marie Trojanová má více nositelů:

 Marie Trojanová (komunistická politička) – česká a československá politička, poválečná poslankyně za KSČ
 Marie Trojanová (lidovecká politička) – česká a československá politička, poválečná poslankyně za ČSL